Guérard des Lauriers, théologien catholique français
Guy Deslauriers, réalisateur français
Hermas Deslauriers (1879-1941), médecin et homme politique québécoise
Jacques Deslauriers 01946-), avocat et professeur québécois
Jean Deslauriers (1909-1978), chef d’orchestre, violoniste et compositeur québécois
Jean Deslauriers (1945-2019), médecin québécois, spécialisé en chirurgie thoracique
Jeff Drouin-Deslauriers (né en 1984), joueur de hockey sur glace professionnel canadien
Julie Deslauriers (née en 1976), actrice québécoise
Kit DesLauriers (né en 1969), skieur américain
 
Marcel Deslauriers (né en 1905), joueur de dames
Marcel Deslauriers (né en 1917), homme d'affaires québécois
Michele Deslauriers (née en 1946), actrice québécoise
William Deslauriers (né en 1990), chanteur québécois

Pseudonyme
 Deslauriers ou Nicolas Deslauriers, pseudonyme de Jean Gracieux (1575-1634), dramaturge français